Trenton est le nom de plusieurs villes :

Au Canada 
 Trenton, ville du comté de Pictou en Nouvelle-Écosse.
 Trenton, ville de la province de l'Ontario ;
 Base des Forces canadiennes Trenton et  Escadre Trenton ;

Aux États-Unis 
 Trenton, ville siège du comté de Jones, dans l'État de Caroline du Nord ;
 Trenton, ville du comté d'Edgefield, dans l'État de Caroline du Sud ;
 Trenton, zone non incorporée située dans le Dakota du Nord ;
 Trenton, ville siège du comté de Gilchrist, dans l'État de Floride ;
 Trenton, ville du comté de Dade, dans l'État de Géorgie ;
 Trenton, ville du comté de Clinton, dans l'État de l'Illinois ;
 Trenton, ville du comté de Todd, dans le Commonwealth du Kentucky ;
 Trenton, localité du comté de Hancock dans l'État du Maine ;
 Trenton, ville du comté de Wayne, dans l'État du Michigan ;
 Trenton, ville siège du comté de Grundy, dans l'État du Missouri ;
 Trenton, petite ville siège du comté de Hitchcock, dans l'État du Nebraska ;
 Trenton, siège du comté de Mercer et capitale de l'État du New Jersey ;
 Trenton, ville du comté d'Oneida, dans l'État de New York ;
 Trenton, ville du comté de Butler, dans l'État de l'Ohio,
 Trenton, ville siège du comté de Gibson, dans l'État du Tennessee ;
 Trenton, petite ville du comté de Fannin, dans l'État du Texas ;
 Trenton, petite ville du comté de Cache, dans l'État de l'Utah ;
 dans l'État du Wisconsin :
 Trenton, ville du comté de Dodge ;
 Trenton, ville du comté de Pierce ;
 Trenton, ville du comté de Washington.

 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis